Coppa LEN 2009-2010 – pallanuoto maschile
Coppa LEN 2009-2010 – pallanuoto femminile